César Jiménez Jiménez – ex calciatore spagnolo
 Manuel Jiménez Jiménez – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Roberto Jiménez Jiménez – calciatore peruviano